Partito Socialista dei Lavoratori di Germania – partito politico tedesco fondato nel 1875
Partito Socialista dei Lavoratori di Germania – partito politico tedesco fondato nel 1931